Carlos Carvalho Martins, mais conhecido como Egzod (Nice, França) é um DJ e produtor de música luso-francês.

Origens 
Carlos nasceu na cidade de Nice, França, sendo descendente de portugueses. Atualmente reside em Miami.

Egzod significa "Êxodo", que é uma partida em massa de pessoas por um portal para um mundo onde tecnologia e a natureza estão perfeitamente equilibradas.

Egzod tem um estilo diferente dos outros artistas. Egzod utiliza sons e instrumentos de diversas culturas do mundo e junta ao estilo eletrônico.
Desde muito jovem, Egzod sempre foi apaixonado por música. Ele começou a tocar guitarra aos 10 anos de idade e, aos 14 anos, decidiu que queria se dedicar à produção de música eletrônica. Ele passou horas estudando a arte da produção musical e experimentando com diferentes sons e estilos.

Em 2016, Egzod começou a lançar músicas em plataformas como SoundCloud e YouTube. Suas músicas rapidamente chamaram a atenção de muitos ouvintes e outros produtores de música. Seus primeiros sucessos incluem "Marianne" e "Paper Crowns", que acumularam milhões de visualizações e reproduções em plataformas de streaming.

Carreira Profissional

2017: 
Em 8 de abril de 2017, Egzod fazia sua estreia na NCS (NoCopyrightsSounds) com a música Paper Crowns  cantada por Leo The Kind. Cinco meses depois, em agosto, lançava Wake Up com Chris Linton. As duas primeiras músicas de sucesso do artista.

2018: 
Egzod já contava com 1M de fãs de 65 países, no ano de 2018, tendo feito 4 grandes produções  no ano. Essa juntas, atingiram mais de 7M de reproduções na época. Assim, fazendo Egzod terminar o ano com 7M de reproduções no Spotify e mais 4,7M no YouTube Music.

Principais lançamentos: 

 Mirage com Leo The Kind na NCS;
 My City com Anna Yvette na NCS;
 Departure com EvOke na NCS;
 Universe com Tanjent na NCS;

Com toda a visibilidade ganha, atraiu outros artistas a remixarem suas músicas, como foi o caso de Paper Crowns que foi remixado pelo Nurko.

2019: 
Começou o ano com o lançamento de Reserve juntamente a Leo The Kind, fazendo o delírio dos fãs de Trap da Trap Nation, com som extremamente energético pela mistura de elementos do Rock com a música Eletrônica.

O ano de 2019 foi marcado com muitas outras grande produções do artista, como:

 Lone Wolf com Wasiu na Lowly;
 My Stranger com RIELL na Lowly;
 Rise Up com Veronica Bravo e M.I.M.M.E na NCS;

2020: 
Egzod voltou a produzir música com a cantora RIELL, Pray foi lançado na Trap Nation  em 28 de Janeiro de 2020. A música teve princípio de um Tweet político Estadunidense, esse que afirmava o ferimento e morte de crianças em um tiroteio no meio de uma escola dos Estados Unidos.

Na música Ride The Wave, Egzod contou que estava pensando na Euro 2020 para faze-la, mas foi adiada. Com o início do verão, Egzod  trouxe a sensação de energia positiva e calor para a música.
O ano de 2020 foi marcado com muitas outras grande produções do artista, como:

 Live a Lie com o Rival e Andreas Stone;
 Wildfire com Sarah de Warren;
 The Revolution com as Neoni;
 Mutiny com o Wasiu;
 Don't Surrender com a EMM;
 Changes com Fenris;

Egzod conseguiu chegar a mais de 20 milhões de reproduções, com quase 3 milhões de ouvintes.

2021: 
O ano de 2021 começou com o reavivamento de Leave The World Behind, canção de Steve Angello, Sebastian Ingrosso e Axwell. Com isso, Egzod contou com a cantora Lunis (Laurene Bourvon) e juntos fizeram um Cover da música original.

Egzod juntou-se com as Neoni e o Maestro Chives em busca de cria uma música nova. Assim em 22 de abril de 2021 era lançado a música Royalty, a música mais escutada de Egzod com mais de 180 Milhões de reproduções. A música foi usada na BTSports do Reino Unido e pela Eletronic Arts.

O ano de 2021 foi marcado com muitas outras grande produções do artista, como:

 Take Charger com VinDon;
 Game Over com EMM;
 The Good Fight com Kat Meoz & Easy McCoy;
 Victory com Easy McCoy;
 The Real You com Neverwaves;

2022: 
Comparado aos outros anos, 2022 foi ano menos produtivo de Egzod, que teve apenas 5 lançamentos e 1 remix. O seu maior sucesso do ano, foi coma volta de Maestro Chives, porém com a cantora Alaina Cross, juntos produziram No Rival.

O ano de 2022 foi marcado com muitas outras grande produções do artista, como:

 Runawy com Arcando e Mathew V;
 High On Life com Afinity & Amidy;
 This Feeling com  If Found e Britt Lari; 
 The Way Out com Bertie Scott;

Egzod terminou o ano de 2022 com mais de 94 milhões de reproduções, tendo mais de 8 milhões de fãs espalhado por 182 países.

Referências

Ligações Externas 

 Profile
 Spotify
 Instagram
 Perfil Letras de Musicas
 Spotify Wrapped 2022
DJs da França
Produtores musicais da França